Peura ist der Name der Personen:
 Simo Peura, finnischer Bischof

Peura ist der Name der geographischen Objekte:
 Peura (Guadalcanal), Insel vor Guadalcanal, Salomonen